Rodoaldo puede referirse a los siguientes personajes:
 Rodoaldo, rey lombardo (652-653)
 Rodoaldo de Friuli, duque de Friuli (?-c.694)
 Rodoaldo de Benevento, duque de Benevento (646-651)